В списке представлены населённые пункты городского округа Красногорск Московской области и соответственно го́рода областного подчинения Красногорск с административной территорией.

Перечень населённых пунктов, их наименование и вид даны в соответствии с Законом Московской области от 24 апреля 2017 года N 60/2017-ОЗ «О границе городского округа Красногорск» и с учётными данными административно-территориальных и территориальных единиц Московской области.

На территории городского округа (города областного подчинения c административной территорией) находятся 37 населённых пунктов, в том числе 2 городских — 1 город, 1 рабочий посёлок — и 35 сельских (из них 8 посёлков, 5 сёл и 21 деревня).

Примечания 

Красногорск